Ранчо ел Аламо има више значења:

 Ранчо ел Аламо (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Аламо, Ел Бахио (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо ел Аламо, Криба Маскарењас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо ел Аламо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику